Бо може да се односи на:

 Бо (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Бо (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Бо (Ланд), насељено место у Француској, у департману Ланд
 Бо (оружје), јапанско традиционално оружје
 Бо (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан
 Бо (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Бо (Јужна провинција), насељено место у Сијера Леоне
 Бо (планина)

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бо"